Сарга:

 Сарга — хребет в Хакасии.
 Сарга — деревня в Ачитском городском округе Свердловской области.
 Сарга — посёлок и станция в Шалинском городском округе Свердловской области.
 Сарга — село в Мангистауской области Казахстана.
 Сарга — село в Нижегородской области.
 Сарга — сорт бессемянного изюма.
 Сарга — сорт люцерны.

Реки

Россия 
 Сарга (приток Кобры) — в Кировской области и Республике Коми
 Сарга (приток Пьяны) — в Нижегородской области
 Сарга (приток Сылвы) — в Свердловской области
 Сарга (приток Ута) — в Свердловской области
 Сарга (приток Уфы) — в Свердловской области

Этнонимы 
 Сарга (род) - название рода в составе башкир племени Сызгы.

См. также 
 Сагра